

Persone 
 Pietro I (...-...) – primo arcivescovo georgiano dal 467 al 474
Pietro I (...-...) – patriarca di Aquilea dal 698 al 700
Pietro I (...-801) – arcivescovo di Milano
 Pietro I Candiano (842-887) – secondo la tradizione, doge del Ducato di Venezia
 Pietro I Orseolo (928-987) – doge della Repubblica di Venezia, venerato come santo dalla Chiesa cattolica.
 Pietro I di Aragona (ca. 1068-1104) – re di Aragona e re di Pamplona dal 1094 fino alla morte
 Pietro I di Borbone (1311-1356) – duca francese.
 Pietro I di Castiglia (1334-1369) – re di Castiglia e León dal 1350 al 1369
 Pietro I di Cipro (1328-1369) – re di Cipro, re titolare di Gerusalemme, re latino di Armenia e conte di Tripoli
 Pietro I di Gerusalemme (IV secolo) – patriarca di Gerusalemme
 Pietro I di Oldenburg (1755-1829) – granduca di Oldenburg
 Pietro I del Portogallo (1320-1367) – ottavo re del Portogallo e dell'Algarve dal 1357 al 1367
 Pietro I di Russia (1672-1725) – zar e, dal 1721, imperatore di Russia
 Pietro I di Savoia (1048-1078) – Conte di Savoia e Conte d'Aosta e Moriana nel 1057
 Pietro I di Serbia (1844-1921) – re dal 1903; è stato prima Re dei Serbi, poi Re dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni dal 1918 fino alla morte
 San Pietro di Alessandria, noto come Pietro I di Alessandria (m. 311) – Papa della Chiesa copta, è venerato come santo dalla Chiesa cattolica, da quella copta e da quella ortodossa
 Pietro I (m. 1326) – arcivescovo ortodosso e santo ucraino, metropolita di Mosca e di tutta la Russia

Toponimi 
 Isola Pietro I
 Isola di San Pietro